Kanton Allonnes může být:

 Kanton Allonnes (Maine-et-Loire) – francouzský kanton v departementu Maine-et-Loire
 Kanton Allonnes (Sarthe) – francouzský kanton v departementu Sarthe